Mikhaïl Iourievitch Iakoubov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Barnaoul en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1997, il commence sa carrière avec l'équipe réserve du Lada Togliatti en Pervaya Liga. En 2001, il débute en équipe première pensionnaire de Superliga. Il est repêché par les Blackhawks de Chicago en  ronde,  au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 2000. De 2001 à 2006, il a évolué en Amérique du Nord. Il a notamment porté les couleurs des Blackhawks et de son club-école des Admirals de Norfolk de la ligue américaine. En 2005, il fait un bref passage avec les Panthers de la Floride. Depuis 2006, il joue au Severstal Tcherepovets.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Russie en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 1997-1998 || Lada Togliatti-2 || Pervaïa Liga ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 || Lada Togliatti-2 || Pervaïa Liga ||47 ||13 ||6 ||19 || ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 || Lada Togliatti-2 || Pervaïa Liga ||35 ||12 ||12 ||24 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 || Lada Togliatti|| Superliga|| 26|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Rebels de Red Deer|| LHOu || 71|| 32|| 57|| 89|| 54|| 23|| 14|| 9|| 23|| 28
|-
| 2002-2003|| Admirals de Norfolk|| LAH|| 62|| 6|| 5|| 11|| 36|| 9|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2003-2004|| Admirals de Norfolk||  LAH|| 51|| 9|| 18|| 27|| 22|| 8|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2003-2004|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 30|| 1|| 7|| 8|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Admirals de Norfolk||  LAH|| 59|| 12|| 15|| 27|| 43|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Spartak Moscou|| Superliga|| 29|| 5|| 7|| 12|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Admirals de Norfolk||  LAH|| 8|| 1|| 3|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 10|| 1|| 2|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Panthers de la Floride|| LNH|| 13|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 51|| 6|| 16|| 22|| 84|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2007-2008|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 55|| 4|| 12|| 16|| 52|| 8|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2008-2009||Severstal Tcherepovets||KHL || 56|| 7|| 8|| 15|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Severstal Tcherepovets||KHL || 35|| 0|| 7|| 7|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Spartak Moscou ||KHL || 9|| 1|| 3|| 4|| 4|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 53|| 11|| 10|| 21|| 44|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2011-2012|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 52|| 8|| 10|| 18|| 26|| 12|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
| 2012-2013|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 52|| 1|| 7|| 8|| 24|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 32|| 2|| 11|| 13|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Vitiaz || KHL || 46|| 3|| 5|| 8|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Sotchi || KHL || 30 || 0 || 1 || 1 || 16 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2

| 53|| 2|| 10|| 12|| 20|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2000 || align=left| Russie U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2001 || align=left| Russie U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 6|| align="left"|  place

Références

Voir aussi 

Naissance en février 1982
Naissance à Barnaoul
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HK Sotchi